350 км, 350-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 350 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 221719.
 350 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770226.
 350 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Рязанская область). Код 604064.
 350 км — разобранный остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296560.